Коммента́рий ( — заметка, записка, толкование) — пояснение либо отзыв к какому-либо тексту или высказыванию.
 «Комментарии» — российский литературно-культурологический журнал.
 «Комментарии» (comments.ua) — украинское интернет-издание.
 Комментарии в программировании — пояснения к исходному тексту программы.